Itacoatiara (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Itacoatiara (gemeente), een gemeente in deze microregio